«Et uus saaks alguse» (в переводе с  Новое начало) — песня в исполнении эстонской певицы Биргит Ыйгемеэль, с которой она представила Эстонию на конкурсе песни «Евровидение 2013». Авторами песни являются Михкель Маттисен и Сильвия Соро.

Композиция победила в конкурсе «Eesti Laul 2013», национальном отборе Эстонии на «Евровидение», что позволило Биргит представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение 2013», который проходил в шведском городе Мальмё.

Песня также записана на русском, английском, испанском и шведском языках.

Позиции в чартах

Примечания

См. также 
 Эстония на конкурсе песни Евровидение 2013

Ссылки 
 Профиль Биргит на официальном сайте Евровидение
 
 Информация о певице и песне

Песни на эстонском языке
Песни «Евровидения-2013»
Песни Эстонии на «Евровидении»